Јагодина може да се односи на:

 Јагодина, насеље у Поморавском округу, Република Србија
 Град Јагодина, град у Поморавском округу, Република Србија
 Горња Јагодина, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Доња Јагодина, насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ

или

 ФК Јагодина, фудбалски клуб из Јагодине, Република Србија
 Стадион ФК Јагодина, фудбалски стадион у Јагодини, Република Србија